Асадабад може да се односи на:

Авганистан 
 Асадабад (Авганистан) — град у Авганистану, административни центар провинцији Кунар;
 Асадабад (округ) — округ у Авганистану, провинција Кунар;

Азербејџан 
 Асадабад (Џалилабад) — град у Азербејџану, у Џалилабадском округу;
 Асадабад (Јардимли) — село у Азербејџану, у Јардимлинском округу;

Иран 
 Асадабад (Иран) — град у Ирану, у западном дијелу покрајине Хамадан;
 Асадабадски округ — округ у Ирану, покрајина Хамадан;
 Асадабад — назив за више од 70 мањих села у Ирану.